Tymoteusz Amilkiewicz (ur. 8 stycznia 2005) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym (2022).

We wrześniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 53. miejsce w Ljubnie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2022, za zajęcie 27. lokaty w Villach. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem, zajmując 26. miejsce indywidualnie oraz 5. w drużynowo. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 49. i 39. pozycję. Wystartował również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym zajął 17. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Amilkiewicza na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Amilkiewicza na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Urodzeni w 2005